Зенов — фамилия; имеет женскую форму Зенова.
 Зенов, Алексей Георгиевич (1896 — не ранее 1984) — советский государственный деятель, в 1940—1944 годах нарком лёгкой промышленности РСФСР.
 Зенов, Борис Дмитриевич (1938—2021) — советский тренер по плаванию, заслуженный тренер СССР. Зенова, Галина Михайловна (род. 1938) — советский и российский микробиолог и, почвовед.
 Зенов, Сергей Сергеевич (род. 1996) —  российский видеоблогер.

 См. также 
 Зеновия (значения)